Camillo Mastrocinque – regista, sceneggiatore, montatore e scenografo italiano
 Corrado Mastrocinque – matematico italiano
 Johnny Andrea Mastrocinque, noto come Mastafive – disc jockey, beatmaker e rapper italiano